True Love:

Песня 
 «True Love» — сингл Джорджа Харрисона.
«True Love» — песня Коула Портера.
 «» — песня Роберта Палмера.
 «True Love» — песня Пинк.
 «True Love» — песня Coldplay.

Другое 
 True Love — компьютерная игра.

См. также 
 Истинная любовь
 Настоящая любовь